Нови Жедник () је село у северној Бачкој, у Војводини, које припада граду Суботици. Према последњем попису из 2011. године Нови Жедник има 2.381 становника.

Пре Другог светског рата село је носило име Ђенерал Хаџићево, по Стевану Хаџићу.

Село има основну школу "Боса Милићевић", коју похађа око 250 ђака. У селу постоји фудбалски клуб Препород, основан 1939.

Овде се налази Железничка станица Жедник.

Демографија 
У насељу Нови Жедник живи 2322 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 41,5 година (40,2 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 968 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,90.

Већину становништва чине православци, у селу се налази православна богомоља Свете Тројице. Изградња новог светог храма је тренутно у почетној фази.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника. Већину становника чине Срби.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Жедник, на којој се налазе три насеља, Вишњевац, Нови Жедник и Стари Жедник.

Референце

Спољашње везе 

  - Кратак документарни филм о Новом Жеднику
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
  - ФК Препород, Нови Жедник

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице